Spartan significa spartano in lingua inglese. Compare in diversi contesti:

Cinema
Spartan – film del 2004 diretto da David Mamet

Personaggi immaginari
Spartan – personaggio dei fumetti Wildstorm
Virnam (Spartan) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello Zodiaco.
Spartan – superguerrieri della serie Halo

Videogiochi
Spartan – videogioco del 2004
Spartan: Total Warrior – videogioco del 2005